2 miejscowości w Polsce:
 Kozie Doły – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Kotla
 Kozie Doły – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie